Een verkeersweg:
 N701 (België)
 N701 (Frankrijk)
 N701 (Nederland), zie Provinciale weg 701

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing